Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 14 au .

Ann Haydon-Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Aix-en-Provence
Sport en France en 1969
Tennis en juillet 1969